

Geografia 
Ain-Diab – quartiere di Casablanca, in Marocco
Circuito di Ain-Diab – circuito automobilistico cittadino realizzato nell'omonimo quartiere

Persone 
 Amr Abdel Basset Abd Azeez Diab –  cantante, compositore e attore egiziano
 Hassan Diab – politico libanese, primo ministro del Libano dal 21 gennaio 2020
 Rashid Diab – pittore sudanese
 Ali Diab –  calciatore siriano, difensore dell'Al-Wathba SC
 Miguel Diab – cestista uruguaiano
 Theyab Awana Diab – calciatore emiratino